Jacob de Jonge (kampbewaarder) (*1922); kampbewaarder bij Kamp Erika
 Jacob de Jonge (politicus) (1935-2002); SGP-burgemeester van Arnemuiden (1975-1981) en Nieuw-Lekkerland (1981-1997)
 Jacob de Jonge (bestuurder) (1953); voormalig CEO van warenhuisketens De Bijenkorf en V&D